Саусиљо има више значења:

 Саусиљо (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Саусиљо (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Саусиљо (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Саусиљо (Саусиљо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Саусиљо (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Саусиљо, Саусиљо Агва Нуева (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Саусиљо (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Саусиљо (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Саусиљо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Саусиљо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Саусиљо (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Саусиљо (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Саусиљо, Ла Хоја (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Саусиљо (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Саусиљо (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Саусиљо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Саусиљо (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику